Мања Голец је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|9
|9
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1961. || Ноћни излет || Татјана
|-
| 1961. || Игре на скелама || Росана
|-
| 1961. || -{Samson }- || /
|-
| 1962. || -{La furia di Ercole}- || /
|-
| 1962. || Да ли је умро добар човјек? || Дијана
|-
| 1962. || Наша кола || Фризерка
|-
| 1963. || Операција Тицијан || /
|-
| 1968. || -{Angélikue et le sultan}- || Затвореница
|-
| 1969. || -{Die nackte Bovary}- || Маделејн
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Словеначке глумице
Југословенски глумци